Miejscowości w USA:
 South Lebanon – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 South Lebanon – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
Gminy w USA:
 South Lebanon (ang. South Lebanon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 South Lebanon (ang. South Lebanon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon